Кубок Конфедерации КАФ 2008 — 4-й розыгрыш турнира. Проходил с 27 января по 24 ноября 2007 года.

Предварительный раунд 

Первые матчи прошли 27—28 января, ответные — 9—11 февраля 2007 года.

1 Ответный матч не состоялся из-за беспорядков в Гвинее.

1/16 финала 

Первые матчи прошли 2—10 марта, ответные — 16—19 марта 2007 года.

2 Клуб из Ганы не явился на первый матч и был дисквалифицирован.

1/8 финала

1-й раунд 

Первые матчи прошли 6—8 апреля, ответные — 18—22 апреля 2007 года.

3 «Бенфика Луанда» была дисквалифицирована за использование в первой игре против «Лез Астр» дисквалифицированого игрока.

2-й раунд 

К победителям 1-го раунда присоединяются команды, проигравшие в 1/8 финала Лиги чемпионов КАФ.

Первые матчи прошли 5—12 мая, ответные — 18—20 мая 2007 года.

Групповой этап 

В финал выходят победители каждой из групп.

Игры прошли с 21 июля по 7 октября 2007 года.

Группа А

Группа B

Финал 

Первый матч состоялся 3 ноября, ответный — 24 ноября 2007 года.

Чемпион

Ссылки 
 Кубок Конфедерации 2007 на сайте КАФ 
 Статистика Кубка Конфедерации 2007 на сайте RSSSF 

2007
Футбол в Африке в 2007 году